Цуцик:
 Цу́цик — вид рыб из подсемейства Benthophilinae семейства бычковых.
 Цуцик — диалектное название щенка или небольшого взрослого пса на территории Ростовской области, Украины, Белоруссии и Молдавии. В переносном смысле может применяться в выражениях: «Замёрзнуть как цуцик»; «Спать как цуцик».
 Цуцик — слабоалкогольный коктейль, представляющий собой смесь портвейна и пива в равных пропорциях.
 Цуцик — лентопильный станок.